Moro – nazwa kamuflażu wz. 68, używanego w Ludowym Wojsku Polskim
 odruch Moro – odruch występujący u noworodków
 Moro – grupa etniczna na Filipinach

Osoby o nazwisku Moro 
 Aldo Moro – włoski polityk, w latach 1963-1968 i 1974-1976 premier Włoch
 Fabrizio Moro – włoski piosenkarz i muzyk, 57° Festival della canzone italiana w San Remo
 Joanna Moro – polska aktorka
 Odeta Moro – polska dziennikarka
 Simone Moro – włoski himalaista

Miejscowości 
 Moro – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Lee, USA
 Moro – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Sherman, USA
 Moro – miasto w prowincji Sindh, Pakistan
 Moro – miasto w stanie Kwara, Nigeria

Gminy w USA 
 Moro (ang. Moro Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 Moro (ang. Moro Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
 Moro (ang. Moro Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison